Smokowce – zbiorcza nazwa czterech osiedli należących do miasta Wysokie Tatry i położonych u podnóża Tatr Wysokich na Słowacji.
 Stary Smokowiec (Starý Smokovec)
 Nowy Smokowiec (Nový Smokovec)
 Górny Smokowiec (Horný Smokovec)
 Dolny Smokowiec (Dolný Smokovec)

Inne znaczenia 
 Dracena smocza – roślina znana również jako smokowiec